2 miejscowości w Polsce: 
 Kruzy – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Perlejewo 
 Kruzy – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. olsztyńskim, w gminie Kolno